Полномо́чие:
 Полномочия — ограниченные права и обязанности  кого-либо, регламентируемые служебными обязанностями на основании трудовых отношений между работниками той или иной отрасли в любой сфере деятельности. 
 Злоупотребление служебными полномочиями в личных целях можно рассматривать как превышение прав, то есть по сути нарушение порядка (переступание, преступление закона), в основе которого находится кодекс и конституционные права и обязанности.
 Полномочие, в информатике — абстрактный объект системы безопасности в процессе.